DDR-Oberliga 1972/1973 byla nejvyšší východoněmeckou fotbalovou soutěží v sezoně 1972/1973. Vítězem se stal a do Poháru mistrů evropských zemí 1973/1974 se kvalifikoval tým Dynamo Drážďany, v Poháru UEFA 1973/1974 startovaly týmy FC Carl Zeiss Jena a 1. FC Lokomotive Leipzig. Účast v Poháru vítězů pohárů 1973/1974 si zajistil 1. FC Magdeburg.

Přehled 
Hrálo 14 týmů dvoukolově systémem podzim-jaro, sestupovaly 2 poslední týmy - 1. FC Union Berlin a Chemie Halle. 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Nejlepší střelci

Externí odkazy 
 RSSSF

1972
Fotbal v roce 1972
Fotbal v roce 1973
Sport v Německu v roce 1972
Sport v Německu v roce 1973